Дисциплина трчања на 100 метара за мушкарце, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу освојену у на Олимпијским играма 2012. у Лондону, одбранио је Јусејн Болт са Јамајке.

Резиме 
За освајање медаља било је више фаворита. Највећи је био Јусејн Болт са Јамајке као актуелни светски рекордер, олимпијски побрдник 2012. и светски првак 2015. са жељом да постане први атлетичар који је освојио три олимпијске титуле на 100 м. У сезони 2016. био је без пораза рангиран на 4 место са 9,88 због повреде коју је имао на почетку сезоне. Џастин Гатлин другопласирани са Светског првенства 2015. и амерички првак који је такође 2016, био без пораза, са најбољим резултатом сезоне од 9,80, иако је и он имао повреду у током сезоне. Трејвон Бромел трећи на СП 2015. други најбржи атлетичар сезоне, док је Жими Вико је у сезони трчао 9,86 , али је поражен на Европском првенству 2016.. Сребрни са последњих Игара и други најбржи свих времена Јохан Блејк са Јамајке, није имао значајније резултате у сезони.

Најбржи у претакмичењу Хасан Саид (Малдиви) и Родман Телтул (Палау) трчали су испод 10,6 секунди. Представник Тонге Сијуени Филимон иако се квалификовао због повреде тетиве напустио је таље такмичење. Гатлин је најбржи на квалификацијама са 10,01, а затим Бен Јусеф Мејте (Обала Слоноваче), Андре де Грас Канада, затим Болт са 10,07. Кинез Сје Џенје је пети са 10,1 постављајући лични рекорд. Жими Вико (Француска) последљи који се квалификова на основу постигнутог резултата. Најпознатији од оних који се нису квалификовали за полуфинале били су европски првак Чуранди Мартина, Канађанин Арон Браун и шести са светске ранг листе, азијски рекордер Феми Огуноде (Катар). Кестон Бледман (Тринидад и Тобаго) имао је исти резултат као и Сеџеј Грин (Антигва и Барбуда), али није прошао у полуфинале.

На атарту финалне трке најбољи старт су имале унутрашњље стазе. Најбржи је био Акани Симбине (3) и Трејвон Бромел (3). У траци 6, Болт, је стартовао спорије. До средине трке, Гатлин је почео да ствара предност на групу у којој су били Болт, Вико и Андре де Грас. На половини трке Болт се издваја из групе и убрзава тако да је на 60 метара смањио разлику а на 70 м је стигао Гатлина. У великој борби у последњих 20 метара Болт је прешао линију циља у победничком времену 9,81 секунди. Гатлин је завршио други, а Де Грас као трећи.

Болтова победа оборила је два рекорда; постао је први атлетичар који је 3 пута победио у трци на 100 метара. Раније је само Карл Луис освојио 2 златне медаље на 100 м, што је Болту изјеначио на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Неколико стотих делова секуде касније стигао је Гатлин, први атлетичат којем је пошло за руком да освоји сваку медаљу на 100 м (златну 2004, сребро 2016. и бронзу 2012)	

Гатлин је постао носилац рекорда за најдужи пут (у смислу година) између освајањеа његове прве и последње медаље у трци 100 м на олимпијским играма. Прву је освојио победом 2004. у Атини а последњу 12 година касније у овој трци.

Следеће вечери медаље су победницима уручили Валериј Борзов из Украјине члан МОК и Себастијан Коу, председник ИААФ.

Земље учеснице 
Учествовала су 84 такмичара, из 57 земаља.

{| class="wikitable" style="width:90%; font-size:90%;"
|-
!colspan="3"|Списак земаља учесница
|-
|valign=top|
  1 
  1
  1
  2
  1
  1
  3
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  3

   2
  1
  2
  1
  3
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2

   1
  1
  1 
  1
  1
  3
  1
  3
  1
  1
  1
  1
  3
  1
  3
  3
  2
  1
  2
|}

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини одржава се на четири нивоа у два дана. Први ниво су квалификације у којима учествују само спортисти који нису постигли минималне Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.#Квалификационе норме. У другом нивоу, четвртфиналу, се пласираним из квалификација придружују они најбољи и тачмиче се у 8 група по 8 атлетичара, из којих се по двојица првопласираних и осам по најбољем постигнутом резултату, пласирају у полуфинале. Полуфинале и финале се одржава другог дана.

Рекорди пре почетка такмичења 2016. 
11. август 2016.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 14. августа 2016. године у 21:00 по локалном времену. Такмичарки су биле подељене у 3 групе. У финале су се пласирала по 2 првопласирана из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Ветар:Група 1: +0,2 м/с; Група 2: +0,2 м/с; Група 3: 0,0 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 14. августа 2016. године у 22.25 по локалном времену.,

Ветар: +0,2 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Летњих олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 100 метара на Летњим олимпијским играма